Составы команд-участниц футбольного турнира на летних Олимпийских играх 1912.

Германия

Великобритания

Нидерланды

Дания

Финляндия

Россия 

|}

Венгрия

Австрия

Норвегия

Швеция

Италия 

1912 год в футболе